Anania steht für:
 Anania (Gattung), Schmetterlingsgattung in der Familie der Crambidae (Rüsselzünsler)

Anania ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomeu Anania (1921–2011), rumänischer orthodoxer Erzbischof
 George Anania (* 1941), rumänischer Schriftsteller
 Luca Anania (* 1980), italienischer Fußballtorhüter
 Matteo Anania (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Maurizio Anania (* 1969), italienischer Filmregisseur und Autor

Anania ist der Name folgender Personen:
 Anania Schirakatsi (610–685), armenischer Gelehrter
 Anania von Mok († 965), Patriarch der Armenisch-Apostolischen Kirche

Siehe auch:
 Ananias
 Hananias